Eryngium mohamedanii är en flockblommig växtart som beskrevs av Font Quer och Carlos Pau. Eryngium mohamedanii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
mohamedanii